Un brillant désigne, en joaillerie, un diamant rond taillé en taille brillant.
 Le brillant est une caractéristique d'apparence visuelle, que la colorimétrie mesure par la différence entre la réflexion diffuse et la réflexion spéculaire d'une surface.

Patronyme 

 Marie Brillant (1724-1775), actrice française ;
 Jules-André Brillant (1888-1973), homme politique canadien ;
 Jean Brillant (1890-1918), soldat canadien ;
 Maurice Brillant (1881-1953), poète et écrivain français ;
 Ekambi Brillant (1948-2022), artiste, chanteur et guitariste camerounais ;
 Nathalie Brillant (1966-), poétesse française ;
 Pierre-Luc Brillant (1978-), acteur et musicien québécois ;
 Félix Brillant (1980-) joueur canadien de football.

Pseudonyme 

 Dany Brillant (1965-), chanteur français.

Toponyme 
 
 Montigné-le-Brillant, commune française de la Mayenne ;
 Val-Brillant, municipalité québécoise du comté de La Matapédia.
 Rivière de l'Anse à Brillant, une rivière au Québec, au Canada.

Titre 

 Les Brillant, émission de télévision québécoise (1979 à 1982).

Navires